Чемпіонат Європи з боротьби 2005 року проходив у місті Варна (Болгарія).

Греко-римська боротьба

Медалі

Медалісти

Вільна боротьба (чоловіки)

Медалі

Медалісти

Вільна боротьба (жінки)

Медалі

Медалісти

Джерела 
 FILA Wrestling Database

2005 у боротьбі
2005
2005 у Європі
Варна
Квітень 2005
2005 у Болгарії